A Voz da União foi um periódico anarquista publicado no Brasil por Fábio Lopes dos Santos Luz e Souza Passos.

Publicações anarquistas em português
Publicações anarquistas do Brasil
Jornais extintos do Brasil